De Oberliga Hamburg 2015/16 was het 71ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord. 

TuS Dassendorf werd kampioen. Enkel Altona vroeg een licentie aan voor de Regionalliga en nam als zesde geplaatste deel aan de promotie-eindronde, waar ze derde werden in de groepsfase.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2015/16